Исторический музей — наименование музеев в различных странах мира.

Албания 
 Национальный исторический музей (Албания)

Белоруссия 
 Национальный исторический музей Республики Беларусь

Ватикан 
 Исторический музей (Ватикан)

Германия 
 Немецкий исторический музей в Берлине
 Исторический музей (Франкфурт)

Греция 
 Исторический музей Крита — музей в Ираклионе

Польша 
 Исторический музей — музей в Варшаве
 Краковский исторический музей

Россия 
 Государственный исторический музей в Москве
 Исторический музей (Владимир)

Украина 
 Национальный музей истории Украины
 Львовский исторический музей — бывший Национальный музей имени Яна III
 Харьковский исторический музей — бывший музей Слободской Украины, основанный в 1920 году

Швеция 
 Исторический музей (Стокгольм)

Хорватия 
 Хорватский исторический музей

Другое 
 Исторический музей (станция метро) — станция Харьковского метрополитена